Mountain Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Mountain Creek (Avoca River), Nebenfluss des Avoca River (Murray River) in Victoria
 Mountain Creek (Elvire River), Nebenfluss des Elvire River in Western Australia
 Mountain Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Mountain Creek (Roper River), Nebenfluss des Roper River im Northern Territory
 Mountain Creek (Throssell River), Nebenfluss des Throssell River in Western Australia

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mountain Creek (Alabama) im Chilton County